José Miguel Iztueta Kortajarena Sasiain Mujika (n. Lazcano; 15 de septiembre de 1926 - m. San Sebastián; 3 de abril de 1993), más conocido como Lazkao Txiki, fue un Bertsolari.

Biografía         

Bertsolari guipuzcoano nacido en el caserío Abaliñea de Lazkao el 15 de septiembre de 1926 y fallecido en 1993.

Con nueve años escuchó su primera actuación de bertsolaris, a cargo de Uztapide y Zepai y según contaba el propio Lazkao-Txiki a partir de ahí decidió ser bertsolari. Ya con diecisiete empezó a cantar en festivales y en 1950 participó en el campeonato de Gipuzkoa para noveles, cantando en la final de Tolosa y quedando subcampeón. Campeonato para jóvenes que ganó el año 1960. Y ya en 1962 participó en el campeonato absoluto donde fue segundo detrás de Mitxelena. Esto le llevó a participar en el Campeonato Nacional de aquel mismo año donde quedó en cuarto lugar. En 1964 se llevaría la txapela de ganador del Campeonato de Gipuzkoa y en los campeonatos nacionales (Txapelketa Nagusia) de 1965 y 1967 cantaría en la final siendo segundo y cuarto respectivamente.

A pesar de destacar en campeonatos, Lazkao-Txiki fue más un bertsolari de festivales, sobremesa, actuaciones en fiestas... Uno de los más populares mientras vivió y camino de convertirse en un mito, en un personaje paradigma del humor vasco, del humor del bertsolari, tras su muerte. Su estilo era muy repentista, sin demasiadas lindezas técnicas, con una gracia y una originalidad sin par. A esto habría que añadirle su teatralidad. Utilizaba todos los recursos, para provocar la reacción del público. La unión entre su expresión corporal (se valía de su pequeña y estereotipada figura) y su voz suave con muchas modulaciones encandilaba y sobre todo hacía reír a todo el auditorio. Aun siendo catalogado como bertsolari cómico, uno de los más grandes en opinión de muchos, tenía siempre un lado sentimental, conmovedor... prueba de ello es la cantidad de bertsos antológicos que ha dejado en este tipo de temas serios.

Enlaces externos 

 Lazkao Txiki en la enciclopedia Auñamendi.

Mapas
Nacidos en Lazcano
Fallecidos en San Sebastián